Kocabaş (türkisch: „riesengroßer Kopf“, „Großkopf“ oder „Kernbeißer“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
 Kocabaş (Honaz), Kleinstadt in der Provinz Denizli

Kocabaş ist der Familienname folgender Personen:
 Bertul Kocabaş (* 1992), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Fazlı Kocabaş (* 1990), belgisch-türkischer Fußballspieler
 Ufuk Kocabaş (* 1968), türkischer Archäologe